Budișteni se poate referi la:

 Budișteni, Argeș
 Budișteni, Buzău